Яворский, Игорь:
 Яворский, Игорь Петрович (род. 1959) — советский, украинский футболист и тренер.
 Яворский, Игорь Теодорович (род. 1967) — советский, российский скульптор.